Уолтер Хартвелл Уайт () — главный герой американского телесериала «Во все тяжкие». Его роль исполнил Брайан Крэнстон.

Хотя AMC официально не хотел принимать Брайана на роль Уолтера в связи с его предыдущей комедийной ролью в сериале «Малкольм в центре внимания», однако исполнительный продюсер сериала Винс Гиллиган, просмотрев кадры с ролью Крэнстона в эпизоде Секретных материалов, утвердил его на роль. Крэнстон внёс большой вклад в характер Уолтера, включая внешний вид и черты личности. Гиллиган описал свою цель как «превращение Уолтера Уайта из мистера Чипса в Тони Монтана» и специально создавал персонажа, который со временем вызывал всё меньше симпатий.

Как персонаж Уолтер Уайт, так и актёрская игра Крэнстона были положительно отмечены критиками. Брайан Крэнстон получил четыре Прайм-таймовых премий «Эмми» в категории «Лучший актёр в драматическом сериале» и стал вторым актёром в истории премии, добившимся такого результата. Кроме того, Крэнстон получил две Награды Гильдии киноактёров США в категории «Лучший актёр в драматическом сериале» и был удостоен премии «Золотой глобус» в вышеупомянутой категории.

Вымышленная биография

Предыстория и личность 
Родился 7 сентября 1958 года.

Уолтер Уайт — талантливый химик, окончивший Калифорнийский технологический институт, внёсший вклад в исследование Протонной Радиографии, что впоследствии помогло команде учёных получить Нобелевскую премию в области химии. После окончания аспирантуры Уолтер основал компанию «Технологии Серого Вещества» () вместе с Элиотом Шварцем, своим бывшим одногруппником и близким другом. В это время Уолтер встречался со своей ассистенткой Гретхен. Тем не менее он внезапно бросил Гретхен и покинул компанию, продав свою долю в ней за 5000 $. Позже Элиот и Гретхен поженились и разбогатели, из-за чего Уолтер тайно их ненавидит.

В самом начале Breaking Bad Уолт работал учителем старших классов в Альбукерке, преподавая химию незаинтересованным и не уважающим его ученикам. За работу платили мало, что заставило его устроиться на вторую работу, на мойку автомобилей, которая оказывается особо унизительной, когда Уолт моет машину одного из его учеников. Уолтер женат на Скайлер Уайт, у них есть сын-подросток, Уолтер младший, который болен ДЦП. Скайлер беременна вторым ребёнком, Холли, которая родится в конце второго сезона. Другая часть семьи Уолтера включает сестру Скайлер, Мари Шрейдер, и её мужа, Хэнка, который работает в УБН.

Первый сезон 

Во время празднования пятидесятого дня рождения Уолтера по телевизору показывают репортаж об аресте торговцев метамфетамином, при котором у дилеров была изъята впечатляющая сумма денег.
Через пару дней Уолт узнаёт, что болен раком лёгких, и оказывается, что жить ему осталось в лучшем случае два года. Зная, что его семья находится в тяжёлом финансовом положении и вспомнив телерепортаж, Уолтер решает синтезировать метамфетамин, чтобы гарантировать финансовое благосостояние семье после своей смерти. Составляя компанию своему свояку, Хэнку, Уолтер отправляется понаблюдать за задержанием местного дилера по прозвищу «Капитан Кук». Во время задержания Уолтер замечает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана (Аарон Пол), сбегающего из притона, и понимает, что Джесси — дилер. Благодаря школьным записям Уолтер находит Джесси и предлагает ему партнёрство, по условиям которого Уолтер будет производить метамфетамин, а Джесси — продавать. Первым на примете оптовым покупателем их товара становится друг Джесси по кличке «Крейзи 8», который является информатором Хенка Шрейдера. Он собирается его убить, однако Уолтер хитростью расправляется с ним и с его братом первый. Вторым покупателем становится член мексиканского наркокартеля Туко Саламанка. Первым к нему приходит Джесси. Затребовав деньги вперёд за свой товар, он оказывается избит и попадает в больницу. Затем, прихватив гремучую ртуть, замаскированную под метамфетамин, к Туко приходит сам Уолтер, дабы получить свои деньги и отомстить за товарища. Он представляется как Гейзенберг и требует с Туко деньги за товар, отобранный у Джесси. Туко отказывается отдать деньги. Тогда Уолтер взрывает гремучую ртуть и угрожает убить Туко следующим взрывом. Будучи впечатлённым как качеством товара, так и самим Гейзенбергом, Туко соглашается работать с ним.

Второй сезон 
Во втором сезоне Уолтера и Джесси похищает наркоторговец Туко, но им удаётся сбежать. Обманув своих близких, что он пропал из-за потери памяти, Уолтер и Пинкман едут в пустыню и готовят крупную партию метамфетамина. Джесси привлекает своих приятелей для сбыта наркотиков, однако вскоре один из них попадает под арест, а другого грабят наркоманы. Начинающие наркоторговцы обращаются за помощью к адвокату Солу Гудману, который сводит их с Гусом Фрингом, который покупает весь оставшийся запас метамфетамина за 1,2 миллиона долларов, и приглашает их работать на себя. Когда Джесси потребовал свою долю, Уолтер решил, что он хочет спустить ее на наркотики и отказался ее отдавать, пока он не перестанет употреблять. Джейн (девушка Пинкмана) шантажирует Уолтера и заставляет отдать деньги. Встретив в баре отца Джейн, Уайт отправляется ночью к Джесси и видит, как умирает Джейн, захлебнувшись рвотой. Отец Джейн - авиадиспетчер, подавленный горем, допускает ошибку, что приводит к столкновению двух самолетов.

Третий сезон

Четвёртый сезон

Пятый сезон

Отзывы 
Автор журнала New York Magazine Эмма Розенблюм высказалась насчёт актёрской игры Брайана так: «Крэнстон, физически не изменившись со времён Малкольма, : восковая бледность, сутулость и ощутимое чувство обречённости».

Автор журнала The Hollywood Reporter Тим Гудман оценил решение Винса Гиллигана сделать Уолтера Уайта отрицательным персонажем как смелое: «Нельзя взять и сделать главного героя отрицательным. . Никто так не поступает. Никто никогда этого действительно не доводил до такой степени».

Журнал TIME описывает пятый сезон как «непоколебимый», а New York Post советует зрителям приготовиться к «дикому заезду».

Обозреватель журнала GQ Василий Миловидов считает, что к пятому сезону Уолтер Уайт окончательно превратился в главного злодея сериала. Личность скромного учителя химии полностью вытеснена его зловещим «альтер эго» — Гейзенбергом.

Исполнитель главной роли Брайан Крэнстон в своём интервью заявил, что Уолтер Уайт, «такой располагающий к себе джентльмен с юга», потерял свою душу уже в первом эпизоде, став на «скользкую дорожку».

После просмотра 14-й серии 5-го сезона Джордж Мартин, автор культовой «Песни Льда и Пламени», написал в своём личном блоге, что Уолтер Уайт является большим монстром, чем кто-либо в Вестеросе, и что «мне надо с этим что-то сделать». Предполагается, что Мартин введёт в мир «Игры Престолов» нового злодея, ещё более зловещего, чем Гейзенберг.

Награды 
Брайан Крэнстон три раза подряд с 2008 по 2010 годы получал премию Эмми за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале. По завершении сериала актёр получил премию Эмми 2014 года в этой же номинации в четвёртый раз.

Интересные факты 
 Брайан Крэнстон в сериале «Во все тяжкие» выступает не только как актёр, но и как режиссёр эпизодов 2.01, 3.01 и 5.09.
 Сайт «Спасём Уолтера Уайта», созданный во втором сезоне Уолтером младшим, действительно существует.
 Фамилии Уолтера и Джесси: Уайт () и Пинкман () — являются отсылкой к фильму Квентина Тарантино «Бешеные псы».
 В январе 2013 года в штате Техас полицейскими был арестован торговец метамфетамином некий Уолтер Уайт. 30 июля 2015 года Уайт заявил о намерении требовать возврата конфискованного имущества.
 За время своей криминальной «карьеры» Уолтер Уайт заработал $ 80 млн.

Память 
В американском городе Альбукерке установили памятник Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману – главным героям сериала «Во все тяжкие». Созданием статуи занимался скульптор Тревор Гроув по заказу Гиллигана и компании Sony Pictures.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Уолтер Уайт на AMC.com
 

Персонажи телесериалов
Вымышленные гении
Вымышленные химики
Вымышленные учителя
Вымышленные наркоторговцы
Вымышленные убийцы
Кинозлодеи
Вымышленные персонажи с раковым заболеванием